Dub odkazuje na:

 dub – rod rostlin čeledi bukovitých, rod Quercus

názvy obcí
 Dub (okres Prachatice) – městys v okrese Prachatice
 Dub nad Moravou – městys v okrese Olomouc
 Český Dub – město v okrese Liberec
 názvy části obcí
 Dub (Ratibořské Hory) – část obce Ratibořské Hory v okrese Tábor
 Dub (Kondrac) – část obce Kondrac v okrese Benešov
 Dub (Mžany) – část obce Mžany v okrese Hradec Králové
 Dub (Starý Jičín) – část obce Starý Jičín v okrese Nový Jičín
 Dub (Velké Popovice) – část obce Velké Popovice v okrese Praha-východ
 Černý Dub – část obce Homole v okres okrese České Budějovice
 Malý Dub – část města Český Dub v okrese Liberec
 Hoření Starý Dub – část města Český Dub v okrese Liberec
 Starý Dub – část města Český Dub v okrese Liberec
názvy obcí mimo ČR
 Dub (Tomaszów Lubelski) – vesnice ve gmině Tomaszów Lubelski, Polsko
 Dub (Komarów-Osada) – vesnice ve gmině Komarów-Osada, Polsko
 Dub (Bajina Bašta) – vesnice v opštině Bajina Bašta, Srbsko
 Dub (Kotor) – vesnice v opštině Kotor, Černá Hora
 Dub (Rogatica) – vesnice v opštině Rogatica, Bosna a Hercegovina
 Dub (Hadžići) – vesnice v opštině Hadžići, Bosna a Hercegovina
 Dub (Travnik) – vesnice v opštině Travnik, Bosna a Hercegovina

 názvy vrchů a hor
 Dub (Krušné hory) (1001 m n.m.) – hora v Krušných horách
 Dub (Ralská pahorkatina) (458 m n.m.) – vrch v okrese Česká Lípa

příjmení osob
 Ota Dub (1909–1987) – český spisovatel
 Akad. prof. Ing. Oto Dub, Dr.Sc. – český hydrolog působící na Slovensku, zakladatel a první ředitel Ústavu hydrológie SAV
 prof. Ing. Rudolf Dub (1873–1939) – česko-německý konstruktér jeřábů, profesor strojírenství na Německé vysoké technické škole v Brně
 Tomáš Dub (* 1967) – český politik
 Tomáš Dub (* 1974) – český fotbalista
 Hélène Larroche-Dub (* 1924) – francouzská publicistka a kulturní činitelka českého původu
 Mária Dubová (* 1931) – slovenská a československá politička KSS z regionu Bardejova, poslankyně FS za normalizace
literární postavy
 Poručík Dub – postava z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška a odvozených děl

druh hudby
 Dub (hudební styl)
 Dub techno

 zkratky
 DUB – IATA kód letiště v Dublinu, Irsko

stavby
 Dub (hrad) – zřícenina hradu u Tasova
 Dub (tvrz) – tvrz v obci Dub
 Dub (tvrz, okres Rakovník) – zaniklá tvrz v okrese Rakovník
 Dub (zámek) – zámek v okrese Prachatice (městys Dub)

ostatní
 Operace Dub (německy Unternehmen Eiche) – operace osvobození Benito Mussoliniho řízená Otto Skorzenym
 DUB Magazine – dvouměsíčník věnovaný kultuře drahých aut a celebritám, vydávaný v USA
 Dub (Jeníkov) – rybník západně od vsi Jeníkov v okrese Teplice

Podobné názvy 
 duben – měsíc, ve kterém raší duby
 duběnka – hmyzí hálka na dubových listech (vytvářená žlabatkou dubovou)
 dubina – dubový les, (porost dubů)
 doubrava (lesní typ) – dubový les, dubový porost
 doubek – malý dub
 názvy obcí
 Doubí
 Dubá
 Dubany
 Dubí
 Dubice
 Dubicko
 Dubno
 Dubňany
 Dubna
 Dubrovník

Externí odkazy 
 
 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení